Loudilka je název následujících sídel:
 Loudilka (Heřmaničky) – osada, součást obce Heřmaničky v okrese Benešov
 Loudilka (Hluboš) – osada, součást obce Hluboš v okrese Příbram
 Loudilka (Kozlov) – osada, součást obce Kozlov v okrese Jihlava
 Loudilka (Okříšky) – osada, součást městysu Okříšky v okrese Třebíč

jiný význam
 Loudilka (potok) – malý potok, pravostranný přítok Kozlovského potoka
 Loudilka (rybník) – rybník ležící na tomto potoku